Пор-Сент-Фуа́-е-Понша́п () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Бордо, 55 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1056 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2352,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пор-Сент-Фуа-е-Поншап на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Пор-Сент-Фуа-е-Поншап
 [ Розташування муніципалітету Пор-Сент-Фуа-е-Поншап на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь